Aleksandr Michajłow (aktor) − rosyjski aktor
 Aleksandr Michajłow (bokser) − radziecki bokser, medalista mistrzostw świata
 Aleksandr Michajłow (narciarz) − rosyjski narciarz